De Engelse benaming van de Man met het ijzeren masker

Meerdere films:
The Man in the Iron Mask (1939)
The Man in the Iron Mask (1977)
The Man in the Iron Mask (1985)
The Man in the Iron Mask (1998)

The Man in the Iron Mask (televisieserie), een Britse serie uit 1968.